Loba – denominazione spagnola del singolo di Shakira She Wolf
 Loba – gioco di carte
 Aké Arnaud Loba (1998) – attaccante ivoriano